

Toponyme 

 Naka, ville de la préfecture d'Ibaraki, au Japon
 Naka, bourg de la préfecture de Tokushima, au Japon
 , arrondissements de diverses villes japonaises
 , nom de plusieurs rivières japonaises
 Naka, village du Cameroun
 Naka, village de la province de Vientiane au Laos

Patronyme 

 Hiroshi Naka (né en 1960), seiyû japonais
 John Yoshio Naka (1914-2004), botaniste japonais
 Kansuke Naka (1885-1965), écrivain et essayiste japonais
 Kōji Naka (né en 1951), acteur japonais
 Léon Naka (né en 1942), économiste et financer ivoirien
 Midori Naka (1909-1945), actrice japonaise
 Naka Drotske (né en 1971), ancien joueur sud-africain de rugby
 Yuji Naka (né en 1965), développeur japonais de jeux vidéo

Navire 
 Naka, croiseur léger de classe Sendai en service dans la Marine impériale japonaise lancé en 1925 et coulé en 1944

zh:中